|}

 Примечания 

 См. также 
 Памятные монеты России
 Структура каталожного номера монет Банка России

 Источники 
 
 

 Ссылки 

 База данных по памятным и инвестиционным монетам
 Издания Банка России — Памятные монеты России (2006—2018)

Списки памятных монет России по годам